Gnu steht für:
 Gnus, eine afrikanische Antilopengattung
 Gnu, Künstlername von Jasmin Sibel K., deutsche Youtuberin
GNU steht für:
 (9965) GNU, ein Asteroid des Hauptgürtels, der am 5. März 1992 im Rahmen des Spacewatch-Programms entdeckt wurde

GNU als Abkürzung steht für:
 Gesellschaft für Natur und Umwelt, eine Umweltschutzorganisation innerhalb der Massenorganisation Kulturbund der DDR
 GNU (auch GNU/Hurd genannt), das vom GNU-Projekt entwickelte Betriebssystem
 GNU-Projekt, ein Projekt zur Entwicklung eines freien Betriebssystems
 GNU General Public License, ist eine für Freie Software häufig verwendete Lizenzbestimmung

Siehe auch:

 Gnus (Software), ein Email- und Newsreader

Abkürzung